Amerikai Egyesült Államok
 Hart (Kalifornia)
 Hart (Michigan)
 Hart (Minnesota)
 Hart (Macon megye, Missouri)
 Hart (McDonald megye, Missouri)
 Hart (Texas)